Nordlandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrlandet (vid Pensar, Nagu),

Norge 

 Nordlandet (ö i Norge), Møre og Romsdal fylke, Kristiansunds kommun, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar